Majniemi kan syfta på:

 Majniemi, Kimito kommun – en by i Kimito kommun, Åboland
 Majniemi slott – det fiktiva slott som nämns i Fältskärns berättelser